Lubsza, gmina rurale du powiat de Brzeg, Opole, dans le sud-ouest de la Pologne ;
 Lubsza, village, siège de cette gmina ;
 Lubsza, ville située en Silésie.